Баград Исаакович Арушанян (, 27 февраля 1903 года, деревня Веришен, Горисский уезд, Эриванская губерния — 19 октября 1994 года, Москва) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант (5.05.1945).

Начальная биография 
Баграт Исаакович (Саакович) Арушанян родился 27 февраля 1903 года в деревне Веришен Горисского уезда Эриванской губернии.

Военная служба

Довоенное время 
В 1920 году был призван в ряды армии Первой Республики Армения, в которой прослужил 15 дней. В ноябре 1923 года был призван в ряды РККА и направлен на учёбу в Армянскую объединённую военную школу, по окончании которой в сентябре 1926 года служил в 1-м Армянском стрелковом полку (Армянская стрелковая дивизия, Кавказская Краснознамённая армия) на должностях командира взвода, роты, батальона и начальника полковой школы.

В 1931 году вступил в ряды ВКП(б).

В апреле 1933 года был направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, по окончании которой в 1936 году был направлен в Киевский военный округ, где служил на должностях помощника начальника и временно исполняющего должность начальника 1-й части штаба 15-й стрелковой дивизии.

В январе 1938 года был назначен на должность помощника начальника штаба 6-го стрелкового корпуса, в сентябре 1938 года — на должность начальника 1-го отдела штаба Одесской армейской группы, а в январе 1940 года — на должность начальника штаба 19-го стрелкового корпуса (Ленинградский военный округ). Принимал участие в боевых действиях советско-финской войны. Комбриг (1.04.1940).

В апреле 1940 года был назначен на должность начальника оперативного отдела штаба, а в июле — на должность начальника штаба 12-й армии (Киевский военный округ). Тогда же, 4 июня 1940 года, ему было присвоено воинское звание «генерал-майор».

Великая Отечественная война 
В начале Великой Отечественной войны 12-я армия была включена в Юго-Западный фронт, в составе которого принимала участие в приграничных сражениях западнее города Станислав, а во второй половине июля армия в составе Южного фронта вела оборону на уманском направлении, во время которой Арушанян, являясь начальником штаба 12-й армии, попал в окружение в районе города Умань. В начале сентября вместе с группой из 5 бойцов вышел из окружения и перешёл линию фронта в районе села Озеры на Днепре. 13 октября 1941 года приказом командующего войсками Юго-Западного фронта С. К. Тимошенко Арушанян был назначен на должность начальника тыла — заместителя командующего войсками Юго-Западного фронта, а с начала ноября исполнял должность начальника штаба 56-й армии, участвовавшей в ходе Ростовских оборонительной и наступательной операций, а затем в наступлении и обороне в районе Таганрога и на ростовском направлении.

В июне 1942 года Баград Исаакович Арушанян был арестован органами НКВД. Поводом к аресту стало его нахождение в окружении в 1941 году. По окончании следствия в июле 1943 года Арушанян был освобождён и направлен на учёбу на ускоренный курс при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. По окончании академии в декабре 1943 года был назначен на должность заместителя командующего 4-й ударной армией (1-й Прибалтийский фронт), участвовавшей в ходе Невельской, Полоцкой и Режицко-Двинской наступательных операций. С 10 по 23 августа 1944 года командовал 14-м стрелковым корпусом, участвовавшим в ходе на завершающем этапе Белорусской наступательной операции и освобождении города Виесите.

23 августа 1944 года Арушанян был назначен на должность командира 11-го гвардейского стрелкового корпуса (2-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт), который участвовал в ходе Прибалтийской наступательной операции, за что Баграт Исаакович Арушанян был награждён орденом Красного Знамени. В декабре 2-я гвардейская армия, в которую входил корпус под командованием Арушаняна, был включен в состав 3-го Белорусского фронта и вскоре принял участие в ходе Восточно-Прусской наступательной операции и освобождении города Даркемен и населенного пункта Норденбург. За образцовое выполнение заданий командования при овладении городом и крепостью Пиллау 11-й гвардейский стрелковый корпус был награждён орденом Суворова 2 степени, а генерал-лейтенант Арушанян был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Однако награда была заменена на Орден Красного Знамени.

Послевоенная карьера 
В январе 1946 года был назначен на должность старшего преподавателя Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В июне 1949 года было присвоено право окончившего эту академию с вручением диплома. В послевоенное время часто публиковал свои работы в военных изданиях.

В сентябре 1951 года генерал-лейтенант Б. И. Арушанян уволен в отставку. Умер 19 октября 1994 года в Москве.

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945);
 Три ордена Красного Знамени (1940, 3.11.1944, 29.06.1945);
 Орден Суворова 2-й степени (15.04.1945);
 Орден Кутузова 2-й степени (30.07.1944);
 Орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);
 Медали.

Отзывы современников 
С Багратом Исааковичем мы давние знакомые. В двадцатых годах довольно продолжительное время я командовал Ленинаканским кавалерийским полком Армянской стрелковой дивизии. Арушанян в то время был начальником полковой школы в 1-м стрелковом полку этой дивизии, стоявшем в Ереване. Баграт, несмотря на молодость, по достоинству считался одним из самых перспективных командиров. Рос он быстро. В 1936 году успешно окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Командовал полком, дивизией, отличился в боях на Карельском перешейке. И вот уже начальник штаба армии важнейшего приграничного округа. Это был очень способный, умный человек, и такой стремительный взлет не вскружил ему голову.

Память

Сочинения 
 Арушанян Б. И. Манёвр в наступательных операциях Великой Отечественной войны. // Военно-исторический журнал. — 1963. — № 12. — С.3—12.
 Арушанян Б. И. На Земландском полуострове. // Военно-исторический журнал. — 1970. — № 4. — С.80—88.
 Арушанян Б. И. Боевые действия 12-й армии в начальный период войны. // Военно-исторический журнал. — 1973. — № 6. — С.60–65.
 Арушанян Б. И. Наступление с открытым флангом. // Военно-исторический журнал. — 1984. — № 9. — С.50-55.

Примечания

Литература 
 
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. Том 2. — М., 2019. — ISBN 9785532106444. — С.27—28.
 Айазн Тигран, Казарян Гарегин. 1000 генералов и адмиралов-армян. — Ереван, 2009.
 Климент Арутюнян. Вклад армянского народа в Победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. — Ереван, 2010.
 Меружанян А. Маршалы, генералы и адмиралы армянского происхождения в Санкт-Петербурге. — Санкт-Петербург, 2014.
 Момджян Х. Н. Сыны армянского народа в боях за Советскую Родину. — Ереван: изд. и тип. Армгиза, 1945.

Ссылки 
 М. Степанян. Один из первых советских генералов.

Члены КПСС
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Военачальники, репрессированные в СССР